Slalom gigant mężczyzn jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na 1. Zimowych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych, odbyła się w dniu 21 marca 2010 na stokach ośrodka narciarskiego w Pila położonego w regionie Dolina Aosty we Włoszech.

Terminarz

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 55 zawodników, na starcie stanęło 44 (reprezentujących 15 kraje), ukończyło 33, a spośród nich najlepszy okazał się Francuz Adrien Théaux .

Medaliści

Wyniki 

Źródło: CISM 2010

Uwagi

Zobacz też 
 Dolina Aosty 2010. Slalom gigant drużynowo - mężczyzn
 Zimowe światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mężczyzn